Симплон (город) — муниципалитет в кантоне Вале, Швейцария.
 Симплон (перевал) — высокогорный перевал в Альпах.
 Симплонский тоннель — железнодорожный тоннель в Альпах.